Тетела има више значења:

 Тетела, Лос Родригез (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тетела (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тетела (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику